О́льга Влади́мировна Томаше́вич (род. 15 мая 1956 года, ) — советский и российский историк и египтолог, специалист по культуре и религии Древнего Египта, гендерной истории Египта и Древнего Востока, истории египтологии. Кандидат исторических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой истории древнего мира Исторического факультета МГУ, член Методической комиссии факультета. Член Российской ассоциации антиковедов. Стипендиатка Фонда А. фон Гумбольдта.

Биография 
Родилась в семье офицера и врача-педиатра. Авиаконструктор Д. Л. Томашевич приходится дядей её отцу.

Окончила московскую среднюю школу № 52 (ныне — Гимназия № 1514) в 1973 году, затем — Исторический факультет МГУ. В 1983 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Становление и этапы развития культа древнеегипетской богини Нейт» под научным руководством доцента Светланы Семёновны Соловьёвой. Одним из оппонентов выступил академик Б. Пиотровский.

Работает на Историческом факультете МГУ с 1975 г.

По приглашению Берлинского им. А. и В. Гумбольдтов, Пражского и Венского университетов, а также университета Джонса Хопкинса (Балтимор, США) читала там лекции по египтологии. В 1997—1998 г. стажировалась в Институте Египтологии Гейдельбергского Университета в качестве стипендиатки научного фонда А. фон Гумбольдта. Многократно выступала с докладами на разных конференциях, в том числе международных. С 1997 г. по 2001 г. — участница Российской археологической экспедиции в Гизе (Египет). Неоднократно выступала в качестве эксперта в научно-популярных программах радио и телевидения («Русский исторический канал», «365», НТВ).

Сегодня читает лекции по истории Древнего Востока, истории культуры Древнего Востока, историографии истории древнего Египта, ведет занятия древнеегипетским языком, семинары по истории Древнего мира для студентов исторического факультета МГУ и Института стран Азии и Африки при МГУ.

Основные труды

Монографии и главы в монографиях

Статьи в энциклопедиях 
 
 Статьи по Древнему Египту в БРЭ.
 Статьи по Древнему Египту в Новой российской энциклопедии.

Учебники и главы в учебниках

Статьи

История науки

Перевод

Примечания

Ссылки 
 Профиль О. В. Томашевич на сайте Исторического факультета МГУ
 Интервью О. В. Томашевич в газете «Студенческая летопись»
 «Египет, кроме пирамид» Эхо Москвы 17 апреля 2002, 20:35

Преподаватели исторического факультета МГУ
Преподаватели Института стран Азии и Африки
Египтологи России
Выпускники исторического факультета МГУ
Авторы энциклопедий и словарей